Čardak, stara drvena kuća

Naselja:
 BiH:
 Čardak (Zavidovići, BiH), naselje kod Zavidovića, BiH
 Čardak (Modriča, BiH), naselje kod Modriče, BiH

Crna Gora:
 Čardak (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja